Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es wimbledoni teniszbajnokság női páros mérkőzéseit.

A cím védője az amerikai Serena Williams és Venus Williams párosa volt, ezúttal azonban Serena terhessége miatt nem indultak el.

Bethanie Mattek-Sands és Lucie Šafářová sorban egymás után negyedik Grand Slam-tornájukat nyerhették volna, mivel győztek a 2016-os US Openen, és 2017-ben az Australian Openen, valamint a Roland Garroson is. Bethanie Mattek-Sands azonban az egyéni mérkőzése során megsérült, ezért a párosban is feladásra kényszerültek.

A magyar Babos Tímea cseh partnerével Andrea Hlaváčkovával a 4. kiemeltként indulhatott és a 3. körben estek ki.

A döntőbe a 2. kiemelt, olimpiai bajnok páros, az orosz Jekatyerina Makarova és Jelena Vesznyina került, akik korábbi Roland Garros- és US Open-tornagyőzelmük után a wimbledoni trófea megszerzéséért küzdöttek; ellenfelük a tajvani Csan Hao-csing és a román Monica Niculescu párosa volt, akik először szerepeltek Grand Slam-torna döntőjében. Makarova és Vesznyina 6–0, 6–0 arányban győzött, ezzel megszerezték harmadik Grand Slam-trófeájukat is.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
 Sorsolási tábla 

N2